Ján Zelenčík (ur. 17 października 1979) – słowacki skoczek narciarski.

Reprezentował klub LKS Dukla Bańska Bystrzyca. Kilka razy dostał szanse występu w Pucharze Świata, jednak tylko raz zdołał zapunktować, gdy w 1998 zajął 29. pozycję w Sapporo. Dzięki dużemu doświadczeniu trenerzy wystawiali go w konkursach lotów narciarskich.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słowaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1979